Франсиско Антоніо Пінту і Діас де ла Пуенте (; 23 липня 1785 — 18 липня 1858) — чилійський політичний діяч, третій президент Чилі в 1827—1829 роках.

Президенти Чилі
Віцепрезиденти Чилі
Міністри закордонних справ Чилі
Міністри оборони Чилі
Випускники Королівського університету Сан-Феліпе